Алжир принимал участие в Летних Олимпийских играх 1964 года в Токио (Япония) в первый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Страну на Играх представлял один гимнаст.

Спортивная гимнастика 

Спортсменов - 1

Мужчины

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1964 года